Pepi I
Pepi II
Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón

Desambiguação